Olaszország
Mandello del Lario, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Mandello Vitta, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében